AMD Eagle (znana pod nazwą kodową "Danube") to nazwa handlowa mobilnej platformy projektowanego wspólnie przez inżynierów AMD i dawnego ATI. 

W skład platformy wejdą trzyrdzeniowe i czterordzeniowe procesory Phenom II o nazwie kodowej "Champlain" obsługujące pamięci DDR3 1600 MHz.

Będzie on współpracował z chipsetem SB900 i kartą graficzną ATI Mobility Radeon HD 5145.

Oczekuje się, że platforma trafi na rynek w maju 2010 i zastąpi platformę AMD Tigris.

Przypisy 

Procesory AMD